Зе́та может означать:

Географические объекты 

 Зета — средневековое южнославянское государство (княжество) на территории современной Черногории.
 Зета — река в Черногории.
 Зета — провинция (бановина) в Королевстве Югославия, существовавшая с 1929 по 1941 год.
 Зета — современное название депрессии на юге Черногории, расположенной между Подгорицей и Скадарским озером, в районе реки Циевны 
 Зета — населённый пункт в Волгоградской области.

Прочее 

 Зета — черногорский футбольный клуб.
 Зета — тропический шторм 2005 года в Атлантике.
 Зета — технический сорт белого винограда.

См. также 
 Зета-Джонс, Кэтрин
 Дзета — 6-я буква греческого алфавита.
 Проект Зета
 Zeta (операционная система)
 Zeta (животное)

Примечания